Чорногорівка:

 Чорногорівка (до 2016 року — Красна Зоря) — село в Україні, в Перевальському районі Луганської області.
 Чорногорівка — колишнє село, а нині — мікрорайон міста Сіверська.